Horreur peut désigner :
 Horreur (émotion) : une sensation physiologique et psychologique ;
 Horreur (littérature), Film d'horreur, et Survival horror ou jeu d'horreur : des genres littéraires, cinématographique, et vidéoludique, adressés à un public désireux de ressentir cette émotion.
 Horrible (Rosso Sangue), un film italien de Joe D'Amato sorti en 1981.